Saulsbury ist der Familienname folgender Personen:
 Eli M. Saulsbury (1817–1893), US-amerikanischer Politiker
 Gove Saulsbury (1815–1881), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saulsbury (Tennessee)
 Saulsbury (West Virginia)
 Saulsbury Switch (Delaware)